Der Kanton Nyons et Baronnies ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Nyons, im Département Drôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort ist Nyons.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 73 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Nyonsetbaronnies